Cycówka – skała w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Cycówka – szczyt w Beskidzie Sądeckim